Rue d'Astorg est le nom de plusieurs rues.

France 
 Rue d'Astorg, Paris
 Rue d'Astorg, Toulouse

Voir aussi

Article connexe